ЗИС-6:

 ЗИС-6 — советский шестиколёсный (6×4) 4-тонный грузовик повышенной проходимости с двухскатной ошиновкой задних мостов.
 ЗИС-6 — танковое орудие повышенной мощности, создававшееся советскими конструкторами под руководством В. Г. Грабина.
 ЗИС-6 «Люкс» — советский туристический автобус, созданный на удлинённом шасси ЗИС-6.